Imperatorski Order św. Michała Archanioła (ros.: Импepaтopcкий Орден Святого Mихaилa Apxaнгeлa) – jednoklasowe rosyjskie odznaczenie emigracyjne, ustanowione w 1988 roku.

Zarys historii i insygnium 
Order został ustanowiony w 1988 roku przez pretendenta do tronu Imperium Rosyjskiego, wielkiego księcia Włodzimierza Cyrylowicza, nie wiadomo z jakiej okazji (być może na 70. rocznicę tragicznej śmierci Mikołaja II i  jego rodziny). 

Oznaka orderu to krzyż łapowy (tzn. krzyż grecki z nieco rozszerzonymi zakończeniami ramion), emaliowany obustronnie na czarno. W białym medalionie środkowym awersu znajduje się wizerunek św. archanioła Michała depczącego szatana, w niebieskim medalionie rewersu data ustanowienia. Order jest jednoklasowy, mężczyźni noszą go na szyi, a kobiety na damskiej kokardzie na lewej piersi. Wstęga orderu jest czarna z biało-żółtymi obustronnymi bordiurami (barwy chorągwi domu Romanowów). Świętem orderowym jest dzień 6 listopada (21 listopada starego stylu).

Bibliografia 
 Императорский Орден Святого Михаила Архангела, www.imperialhouse.ru (strona domowa dynastii Romanowów)

Odznaczenia Imperium Rosyjskiego